Монетный акт 1834 года — законодательный акт, принятый Конгрессом США 28 июня 1834 года. Этим актом стоимость чистого золота по отношению к чистому серебру была определена в пропорции 1 к 16. В предыдущем монетном акте, 1792 года, стоимость чистого золота по отношению к чистому серебру составляла 1 к 15.

Таким образом, стоимость серебра упала ниже цен на мировом рынке. После введения акта стоимость унции золота составила $20,67.

История 
Монетный акт 1834 года был подписан Эндрю Джексоном 28 июня 1834 года. Он определял массу монет и .

Акт был принят в Палате Конгресса США в результате голосования, где за проект высказались 145, а против него 36 человек.

Примечания

Ссылки 
 Chap. XCV.—An Act concerning the gold coins of the United States, and/or other purposes.

Законы США
1834 год в праве
1834 год в США
Источники финансового права США
Монеты США
Денежные реформы США
Монетные законы